(3576) Galina, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 VBC Galina,  un club liechtensteinois de volley-ball fondé en 1974 et basé à Schaan

Voir aussi